Щукины:

 Щукины — два русских дворянских рода.
 Щукины — династия московских купцов-старообрядцев.